23-й выпуск  Классики Альмерии — шоссейной однодневной велогонки по дорогам испанской провинции Альмерия. Гонка прошла 2 марта 2008 года в рамках Европейского тура UCI 2008. Победу одержал аргентинский велогонщик Хуан Хосе Аэдо из .

Участники 
В гонке приняли участие 15 команд: 5 команд категории UCI ProTeam, 6 проконтинентальных и 4 континентальные команды. Всего на старт соревнования вышли 118 гонщиков. До финиша доехали 106 спортсменов.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Классика Альмерии 2008  на FirstCycling
 
 
 
 

2008 год в велоспорте
Спорт в Испании в 2008 году
Март 2008 года